{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69101) - || 2003 BJ72 || 28 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69102) - || 2003 BB73 || 28 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69103) - || 2003 BG80 || 31 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69104) - || 2003 BG84 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69105) - || 2003 BR88 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69106) - || 2003 CC3 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69107) - || 2003 CG8 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69108) - || 2003 CH8 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69109) - || 2003 CM8 || 1 februari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69110) - || 2003 CK10 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69111) - || 2003 CE17 || 7 februari 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (69112) - || 2003 DO4 || 21 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69113) - || 2003 DG10 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69114) - || 2003 DV17 || 26 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69115) - || 2003 DD21 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69116) - || 2003 EX1 || 3 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69117) - || 2003 EX2 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69118) - || 2003 EK16 || 8 maart 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (69119) - || 2003 EA21 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69120) - || 2003 ET23 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69121) - || 2003 EJ26 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69122) - || 2003 EZ30 || 6 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69123) - || 2003 EP39 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69124) - || 2003 EQ39 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69125) - || 2003 EK43 || 10 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69126) - || 2003 EC60 || 7 maart 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (69127) - || 2003 FK12 || 22 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69128) - || 2003 FR16 || 23 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69129) - || 2003 FG21 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69130) - || 2003 FC39 || 23 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69131) - || 2003 FP47 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69132) - || 2003 FG49 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69133) - || 2003 FK54 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69134) - || 2003 FJ70 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69135) - || 2003 FP74 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69136) - || 2003 FE85 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69137) - || 2003 FS87 || 28 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69138) - || 2003 FY90 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69139) - || 2003 FH91 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69140) - || 2003 FB100 || 31 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69141) - || 2003 FT112 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69142) - || 2003 FL115 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69143) - || 2003 FN115 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69144) - || 2003 FU115 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69145) - || 2003 FF119 || 26 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69146) - || 2003 FV121 || 25 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69147) - || 2003 GR1 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69148) - || 2003 GH8 || 3 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69149) - || 2003 GQ12 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69150) - || 2003 GZ15 || 5 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69151) - || 2003 GZ41 || 7 april 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (69152) - || 2003 GL50 || 4 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69153) - || 2003 HJ22 || 27 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69154) - || 2003 HZ50 || 28 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69155) - || 2003 HL52 || 30 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (69156) - || 2003 JH1 || 1 mei 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (69157) - || 2003 JZ3 || 3 mei 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (69158) - || 2003 JR13 || 5 mei 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69159) Ivanking || 2003 JE16 || 7 mei 2003 || Catalina || CSS
|-
| (69160) - || 2029 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69161) - || 2203 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69162) - || 2736 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69163) - || 2744 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69164) - || 3031 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69165) - || 3044 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69166) - || 3075 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69167) - || 3082 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69168) - || 3515 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69169) - || 4066 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69170) - || 4199 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69171) - || 4230 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69172) - || 4283 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69173) - || 4304 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69174) - || 4514 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69175) - || 4550 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69176) - || 4602 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69177) - || 4618 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69178) - || 4729 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69179) - || 4756 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69180) - || 4770 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69181) - || 4821 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69182) - || 4850 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69183) - || 6638 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69184) - || 6705 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69185) - || 6739 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69186) - || 6783 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69187) - || 1178 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69188) - || 1258 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69189) - || 1263 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69190) - || 2027 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69191) - || 2143 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69192) - || 3172 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69193) - || 3326 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69194) - || 1118 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69195) - || 1164 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69196) - || 1216 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69197) - || 1238 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69198) - || 1255 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69199) - || 1278 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69200) - || 1300 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten